Le technicien réseau est un spécialiste de la maintenance et de l'optimisation des réseaux.

Réseaux et télécommunications d’entreprise

Réseaux électriques

Réseaux gaziers

Réseaux d’eau

Réseaux d’assainissement (égouts)

Notes et références 

Métier de l'informatique